

Persone
Giuseppe Boerio – funzionario, magistrato e giurista italiano
Henri Boerio – ex ginnasta francese

Altro
Bivacco Boerio – bivacco delle Alpi Cozie